Білоруська футбольна вища ліга 2019 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Стартувала 29 березня 2019 року та тривав до 1 грудня 2019 року. Титул чемпіона вперше здобув Динамо-Берестя.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|5/8 грудня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Білоруська федерація футбола  
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2019
Білорусь
2019 у білоруському спорті